По состоянию на июнь 2012 года Корейская Народно-Демократическая Республика устанавливала дипломатические отношения со 165 ныне существующими государствами — членами ООН

По состоянию на 2013 год Корейская Народно-Демократическая Республика поддерживает дипломатические отношения со 161 государством — членом ООН, а также с наблюдателями при ООН:
 
 

Из государств — членов ООН Корейская Народно-Демократическая Республика не устанавливала дипломатических отношений со следующими государствами:

Из государств — членов ООН Корейская Народно-Демократическая Республика прекратила дипломатические отношения со следующими государствами:
  (июнь 1977)
  (2013)
  (1 февраля 2018)
  (октябрь 1980)
  (19 марта 2021) 
  (12 октября 2017)
  (сентябрь 1973)
  (13 июля 2022)

Примечания

См. также 
 Внешняя политика КНДР
 Список дипломатических миссий Корейской Народно-Демократической Республики
 Список дипломатических и консульских представительств в Корейской Народно-Демократической Республике
 Ассоциация северокорейских граждан в Японии

Ссылки 
DPRK Diplomatic Relations 

   
   
   

 

Внешняя политика КНДР
Дипломатия